

Brasil
Igreja e Mosteiro de São Bento (Olinda) — no estado de Pernambuco

Espanha
Igreja de São Bento do Campo — em Santiago de Compostela

Portugal
Igreja de São Bento (Angra do Heroísmo) — na Ilha Terceira, Açores

Mosteiro de São Bento da Vitória — no Porto

Igreja de São Bento do Cortiço — no concelho de Estremoz

Desambiguações de templos